Nauka i technika
 instalacja (informatyka) – proces polegający na przeniesieniu do pamięci trwałej komputera zestawu plików niezbędnych do wykonywania określonego zadania
 instalacja (inżynieria środowiska) – urządzenie, grupa urządzeń lub budowle wpływające w pewien sposób na środowisko
 instalacja (technika) – zestaw urządzeń wewnątrz budynku lub innego obiektu, służących do przesyłania mediów takich jak prąd elektryczny, woda, gaz ziemny itd.
 instalacja elektryczna
 instalacja gazowa
 instalacja grzewcza
 instalacja kanalizacji
 instalacja okrętowa – instalacje techniczne typowe dla statku (okrętu).
 instalacja sanitarna
 instalacja wentylacji
 Instalacja wodociągowa

 Inne
 instalacja (masoneria)
 instalacja (sztuka) – dzieło sztuki będące układem obiektów